"Olona" pode ser:
 Castiglione Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Fagnano Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Olgiate Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Gornate-Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Vedano Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Solbiate Olona, comuna lombarda da província de Varese
 Induno Olona, comuna lombarda da província de Varese
 San Vittore Olona, comuna lombarda da província de Milão
 Rio Olona
 Rio Olona Meridional

Desambiguações de topônimos